Monteleone ima više značenja:
 Monteleone (Forli-Čezena)
 Monteleone (Pavija)
 Monteleone (Salerno)